Δ, a letra grega;
 Delta, a foz de um rio em formato de leque;
 Função delta - uma função matemática
 B.1.617.2, a variante Delta do SARS-CoV-2.

Localidades 
Brasil
 Delta (Minas Gerais)
Estados Unidos
 Delta (Colorado)
 Delta (Colúmbia Britânica)
 Delta (Iowa)
 Delta (Luisiana)
 Delta (Missouri)
 Delta (Ohio)
 Delta (Pensilvânia)
 Delta (Utah)
Nigéria
 Delta (estado)

Transportes 
 Delta - um carro da marca italiana Lancia
 Gurgel Delta
 Delta Air Lines, linha aérea dos Estados Unidos baseada em Atlanta, Geórgia
 Delta (família de foguetes)

Outros 
 Delta Futebol Clube, uma equipe de Campo Limpo Paulista, São Paulo
 San Francisco Deltas, uma equipe de San Francisco, Califórnia
 Delta-v, conceito em astrofísica
 Delta Cafés, empresa de Portugal
 Delta - uma estação do Metro de Bruxelas
 Delta (Força Delta) - uma unidade de elite do exército Norte Americano
 Delta Goodrem - cantora

Delta